Акташка — топоним.

 Акташка — река в Оренбургской области, приток Джарлы.
 Акташка — река в Татарстане, приток Степного Зая.